Солонович — фамилия.
 Солонович, Алексей Александрович (1887—1937) — русский математик, поэт, философ, идеолог мистического анархизма.
 Солонович, Евгений Михайлович (род. 1933) — русский поэт-переводчик.
 Солонович, Дарья Игоревна (род. 2002) — российская футболистка.
 Солонович, Никита Андреевич (род. 2005) — белорусский футболист.

См. также 
 Солоневич